

Мечетне — село, Покровський район, Дніпропетровська область

Мечетне — село, Камистинський район, Костанайська область